

Persone
 Antonio Babini – ex allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Battista Babini – ex ciclista su strada italiano
 Francesco Babini – religioso e partigiano italiano
 Gaspare Babini – ciclista italiano
 Giacomo Babini – vescovo cattolico italiano
 Gian Nicola Babini – scienziato italiano
 Marco Babini – ex calciatore italiano
 Matteo Babini – tenore italiano
 Sauro Babini – partigiano italiano
 Valentino Babini – generale italiano

Altro
 Brigata corazzata speciale "Babini" – unità meccanizzata del Regio Esercito